Malleray peut désigner :
 Malleray, ancienne commune suisse du canton de Berne dans le Jura bernois ;
 Adrienne de Malleray, journaliste et animatrice de télévision.